Пи́тер Макла́рен (, род. 2 августа 1948) —  представитель критической педагогики, марксистский исследователь, специализирующийся на социологии образования и критической этнографии. Его многочисленные работы переведены на 12 языков.

Детство провёл в Торонто и Виннипеге. В 1973 году получил степень бакалавра искусств в Университете Ватерлоо, специализируясь на елизаветинской драме. В 1974—1979 году работал учителем в начальной и средней школе, приобретая опыт взаимодействия с детьми в процессе обучения. Закончил докторантуру в 1983 году. В 1985—1993 годах преподавал в Майямском университете, где совместно с Анри Жиру на основании либертарной педагогики и гуманистического марксизма разработал эпистемологию критической педагогики.

Московская высшая школа социальных и экономических наук внесла книгу Макларена «Жизнь в школах: введение в критическую педагогику» в список 12 самых значительных произведений зарубежных авторов в области педагогической теории, политики и практики (в числе которых назывались также Паулу Фрейре, Иван Иллич, Пьер Бурдье).

См. также 
 Педагогика сотрудничества

Примечания

Ссылки 
 Жизнь в школах: введение в критическую педагогику (Фрагменты)
 П. Макларен, Р. Фарахмандпур. Педагогика угнетения // «Скепсис»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 2 августа
Родившиеся в 1948 году
Педагоги Канады
Педагоги США
Социологи Канады
Марксисты
Современные гуманисты
Выпускники Университета Ватерлоо
Выпускники Университета Брока
Социологи по алфавиту
Преподаватели Университета Майами (Огайо)
Преподаватели Высшей школы образования и информационных исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе